Pedro Santana kan syfta på:

 Pedro Santana (1801–1864), tidigare president i Dominikanska republiken
 Pedro Santana (skulptör) (1929–), spansk-svensk skulptör

Geografi
 Pedro Santana (kommun) – en kommun i Dominikanska republiken
 Pedro Santana (ort) – ort i kommunen